Rakkurilompolo kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rakkurilompolo (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752686-168527), sjö i Kiruna kommun,  (8,33 ha)
Rakkurilompolo (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753591-176935), sjö i Kiruna kommun,  (6,35 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn